Bausset ist der Familienname folgender Personen:

 Emmanuel-François de Bausset-Roquefort (1731–1802), französischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Fréjus
 Louis-François de Bausset-Roquefort (1748–1824), französischer Kardinal
 Olivier Bausset (* 1982), französischer Segler

Siehe auch:
 Bausset-Roquefort
 Bosset